

Pessoas
Marcel Proust - escritor francês.
Marcel Ramon Ponickwar de Souza - Ex-Jogador de basquetebol
Marcel de Mendonça Marques - Ex-jogador de futsal

Futebolistas 
 Marcel Augusto Ortolan - Conhecido como Tanque. Atuava como atacante
 Marcel Silva Andrade - Atuava como meia. Defendeu, entre outros, o Palmeiras, o Gremio, e o Corinthians

Desambiguação